El Torneig d'Hamburg 2016, oficialment conegut com a German Open 2016, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 500 de l'ATP. La 109a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 17 de juliol de 2016 a l'Am Rothenbaum d'Hamburg, Alemanya.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 

 Web oficial   
 
 

2016
ATP World Tour 2016